Bistrau bezeichnet

 Bistra (Alba), Ort im Kreis Alba, Rumänien
 Bystré u Poličky, Stadt im Okres Svitavy, Tschechien
 Bystra (Wilkowice), Ortschaft in der Gemeinde Wilkowice, Powiat Bielski, Polen